Lune noire est le vingt-deuxième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé par Bob de Groot et dessiné par Michel Rodrigue.

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 2004